Domodedovo peut faire référence à :
 Domodedovo, ville de l'oblast de Moscou, en Russie.
 Aéroport international Domodedovo de Moscou.
 Domodedovo Airlines, compagnie aérienne russe